Orchesia är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre André Latreille 1807. Orchesia ingår i familjen brunbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Brunbaggar
Orchesia